{| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 25em;"
|-
! colspan="2" style="font-size: medium;" | Белоруска екстралига 2011/12.
|- 
| colspan="2" style="text-align:center; background:#fff; border-top:solid 1px #ccd2d9; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;"| 
|-
| Лига ||Белоруска екстралига
|-
| Спорт || Хокеј на леду
|-
| Број клубова || 11
|-
| Победник регуларног дела
|  Металург Жлобин|-
| Шампион|  Металург Жлобин
|-
| Другопласирани
|  Неман|}Белоруска екстралига у хокеју на леду 2011/12.''' је двадесета сезона Белоруске екстралиге. У лиги је учествовало једанаест клубова. Десет клубова је из Белорусије, а један из Летоније.

У односу на прошлу сезону број клубова је смањен са дванаест на једанаест, јер су из лиге иступили украјински Сокил и белоруски Шињик, а лиги је приступила Лида.

Титулу победника Белоруске екстралиге је освојио Металург Жлобин који је у финалу, укупним резултатом 4:2 у серији победио Неман.

Систем такмичења 
У регуларном делу сезоне играо се петоструки лига систем, свако са сваким по пет утакмице. Сваки клуб оје одиграо педесет утакмица. Прва осам клуба су се пласирала се у плеј-оф. У четвртфиналу и полуфиналу се играло на три добијена меча, док се у финалу играло на четири добијена меча.

Клубови у сезони 2011/12.

Табела 

ИГ = одиграо, Д = победио, ИЗ = изгубио, ДП = Победа у продужетку, ИЗП = Пораз у продужетку, ГД = голова дао, ГП = голова примио, Б = бодови

Плеј-оф

Спољашње везе 

 Екстралига на сајту хокејашке федерације Белорусије

Белоруска екстралига у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2011.
Хокеј на леду у 2012.